Даниэль Немечек (; род. , Прага, Чехословакия) — чешский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров. Двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы в помещении в эстафете 4×400 метров (2013, 2015). Четырёхкратный чемпион Чехии.

Биография 
Тренируется в клубе «Дукла» (Прага) под руководством Иржи Кминека.

Выступая в юниорской категории, становился неоднократным чемпионом страны среди сверстников. Среди взрослых впервые проявил себя в 2011 году, когда в 19 лет стал призёром национального первенства в беге на 400 метров в помещении. За национальную команду дебютировал в 2012 году после того, как стал чемпионом Чехии с личным рекордом 46,36. На чемпионате Европы в Хельсинки занял 5-е место в эстафете 4×400 метров и стал соавтором рекорда страны (3.02,72).

Первого крупного успеха достиг зимой 2013 года, когда вместе с Йозефом Пророком, Петром Лихим и Павлом Маслаком завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении в эстафете (выступал на первом этапе). Летом бежал в финале молодёжного первенства Европы на дистанции 400 метров и в эстафете (оба раза финишировал 6-м).

В 2014 году за 10 дней до чемпионата Европы установил личный рекорд 46,09, однако повторить его на главном старте сезона не смог, ограничившись выступлением в предварительных забегах.

На чемпионате Европы в помещении 2015 года в Праге помог установить рекорд Чехии в эстафете 4×400 метров (3.04,09) и на втором кряду первенстве выиграл бронзовую медаль.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты выступлений Даниэля Немечека на сайте Федерации лёгкой атлетики Чехии
 
 Профиль Даниэля Немечека  на сайте all-athletics.com
 Профиль Даниэля Немечека  на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Чехии